Но́вая Васи́левка — название населённых пунктов на Украине:

 Новая Василевка — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Новая Василевка — село в Диканьском районе Полтавской области.

См. также 
 Новая Васильевка